

Anno 
 712 o 712 a.C.

Codici 
 712 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di USAF Academy Observatory, a Colorado Springs, nella Contea di El Paso (Colorado), negli Stati Uniti

Matematica 
 712 – numero